Samuli Kivimäki, född 9 augusti 1998 i Vasa, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Korsholm-Mustasaari HT i finska Division II. Kivimäkis moderklubb är Vasa Sport och det var med dem han spelade som junior, med undantag för några säsonger hos TPS Åbo. Sedan dess har han spelat med Vasa Sport och LeKi i Mestis samt i FM-ligan med Lukko, Ilves och Vasa Sport. Till säsongen 2017/18 kontrakterades Kivimäki av Asplövens HC för spel i svenska Hockeyettan och när de lade ner verksamheten avslutade han säsongen med Nybro Vikings IF i samma liga. Följande säsong spelade han i Frankrike. Som spelare beskrevs Kivimäki som "Han tar mycket skott under matcherna och har ett riktigt bra skott. Han är bra på att skydda pucken och kommer att bidra med rutin."

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1998
Idrottare från Vasa
Levande personer
Män
Spelare i Albatros de Brest
Spelare i Asplöven HC
Spelare i HC TPS
Spelare i Ilves
Spelare i Korsholm-Mustasaari HT
Spelare i Lempäälän Kisa
Spelare i Lukko
Spelare i Malax IF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vasa Sport